Het Formule 2-seizoen 2023 is het zevende seizoen van het Formule 2-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap die dient als het tweede niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 in 2023. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, rijden alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto.

Regerend kampioen Felipe Drugovich verdedigt, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Amaury Cordeel: Van Amersfoort Racing → Invicta Virtuosi Racing
 Jehan Daruvala: Prema Racing → MP Motorsport
 Enzo Fittipaldi: Charouz Racing System → Rodin Carlin
 Dennis Hauger: Prema Racing → MP Motorsport
 Roy Nissany: DAMS → PHM Racing by Charouz
 Clément Novalak: MP Motorsport → Trident
 Richard Verschoor: Trident → Van Amersfoort Racing
 Frederik Vesti: ART Grand Prix → Prema Racing

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Oliver Bearman: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Prema Racing
 Brad Benavides: FIA Formule 3-kampioenschap (Carlin) → PHM Racing by Charouz
 Jak Crawford: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Hitech Pulse-Eight
 Juan Manuel Correa: FIA Formule 3-kampioenschap (ART Grand Prix) → Van Amersfoort Racing
 Isack Hadjar: FIA Formule 3-kampioenschap (Hitech Grand Prix) → Hitech Pulse-Eight
 Arthur Leclerc: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → DAMS
 Kush Maini: FIA Formule 3-kampioenschap (MP Motorsport) → Campos Racing
 Zane Maloney: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Rodin Carlin
 Victor Martins: FIA Formule 3-kampioenschap (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Roman Staněk: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Trident

 Uit de F2
 Marcus Armstrong: Hitech Grand Prix → IndyCar Series (Chip Ganassi Racing)
 Cem Bölükbaşı: Charouz Racing System → Super Formula (TGM Grand Prix)
 Olli Caldwell: Campos Racing → FIA World Endurance Championship (Alpine Elf Team)
 Felipe Drugovich: MP Motorsport → Formule 1 (reservecoureur Aston Martin)
 Jake Hughes: Van Amersfoort Racing → Formule E (McLaren)
 Liam Lawson: Carlin → Super Formula (Team Mugen)
 Logan Sargeant: Carlin → Formule 1 (Williams)
 Calan Williams: Trident → GT World Challenge Europe Sprint Cup/Endurance Cup (Team WRT)
 Lirim Zendeli: Campos Racing → USF Pro 2000 Championship (TJ Speed Motorsports)

Veranderingen bij de teams
 Het team Charouz Racing System is een samenwerking aangegaan met PHM Racing en neemt tijdens dit seizoen deel onder de naam PHM Racing by Charouz.

Races
Op 1 november 2022 werd een voorlopige Formule 2-kalender van 2023 bekend gemaakt.

Veranderingen op de kalender
 Het Albert Park Street Circuit staat voor het eerst op de Formule 2-kalender.
 De race op het Circuit Paul Ricard is verdwenen van de kalender, nadat de bijbehorende Formule 1-race ook verdween.

Kampioenschap

Puntensysteem
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.

 Sprintrace

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het Formule 2-kampioenschap

2023
Autosport in 2023